Il gruppo della lamprofillite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della lamprofillite 
 Barytolamprophyllite
 Ericssonite
 Lamprofillite
 Nabalamprophyllite

Note 

Lamprofillite